! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 127001–127100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 127101–127200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 127201–127300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 127301–127400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 127401–127500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 127501–127600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 127601–127700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 127701–127800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 127801–127900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 127901–128000 [ editare]

Lista planetelor minore (127001-128000)